3. Mistrzostwa Estonii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które zostały rozegrane w dniach 23–24 sierpnia 1919 roku w Tallinnie.

W mistrzostwach udział brali ponownie tylko mężczyźni startujący w trzynastu konkurencjach lekkoatletycznych. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw okazał się Johannes Villemson, który wygrał niemal wszystkie konkurencje biegowe (z wyjątkiem biegu na 5000 m).

Rezultaty

Przypisy

Bibliografia 
 

1919 w Europie
1919 w lekkoatletyce
1919
Sport w Tallinnie